A State of Trance 2008 — пятый диск в серии компиляций A State of Trance, смикшированной и составленной голландским диджеем Армином ван Бюреном. Релиз диска состоялся 29 сентября 2008 года. Достиг 187 места в Billboard 200 , 5 места в Billboard's Top Electronic Albums chart, 6 места в Billboard's Top Heatseekers chart и 30 места в the Billboard Top Independent Albums chart.

Список композиций 
Disc 1: On the Beach
 Armin van Buuren feat. Jaren – Unforgivable (First State Remix) [6:22]
 DJ Tatana – Spring Breeze (Martin Roth SummerStyle Remix) [4:53]
 Mike Foyle – Bittersweet Nightshade [3:33]
 M6 – Amazon Dawn [4:09]
 Andy Moor – Fake Awake (The Blizzard Remix) [6:09]
 Blake Jarrell – Punta Del Este [3:25]
 Benya feat. Penny Nixon – Serendipity [4:46]
 Ohmna – Satori Waterfalls [6:06]
 Signalrunners feat. Julie Thompson – These Shoulders (Club Mix) [5:36]
 Myon & Shane 54 feat. Carrie Skipper – Vampire (Club Mix) [6:46]
 Julian Vincent feat. Cathy Burton – Certainty (Mark Otten Dub) [5:18]
 Tenishia feat. Tiff Lacey – Burning from the Inside (Tenishia's Burning Dub) [5:59]
 Mr. Sam feat. Claud9 – Cygnes [5:55]
 Lange – Out of the Sky (Kyau & Albert Remix) [5:52]

''Disc 2'': In the Club
 Arnej feat. Josie – Strangers We've Become (Intro Tech Dub) [5:14]
 Sunlounger feat. Zara – Lost (Club Mix) [7:13]
 Offer Nissim – For Your Love (Sied van Riel Remix) [3:51]
 Ilya Soloviev & Paul Miller – Lover Summer (Orjan Nilsen Remix) [7:40]
 Markus Schulz – The New World [3:48]
 Robert Nickson & Daniel Kandi – Rewire [4:56]
 Giuseppe Ottaviani feat. Stephen Pickup – No More Alone [3:58]
 The Thrillseekers feat. Fisher – The Last Time (Simon Bostock Remix) [3:55]
 Stoneface & Terminal – Blueprint (Club Mix) [5:55]
 DJ Shah feat. Adrina Thorpe – Back to You (Aly & Fila Remix) [6:31]
 Andy Blueman – Time to Rest (Live Guitar by Eller van Buuren) [6:09]
 Thomas Bronzwaer – Certitude [3:43]
 8 Wonders – The Return [6:02]
 Jochen Miller – Lost Connection [1:51]
 Armin van Buuren feat. Sharon Den Adel – In and Out of Love (Richard Durand Remix) [4:02]

Примечания

Ссылки 
 
 Трек лист на сайте Armada Music 

Сборники на английском языке